Die 10. Feldhockey-Weltmeisterschaft der Herren wurde vom 24. Februar bis zum 9. März 2002 im Malaysia National Hockey Stadium in Kuala Lumpur ausgetragen. Ursprünglich hätte das Turnier in Lahore stattfinden sollen. Wegen der unklaren Sicherheitslage, durch den damaligen Militäreinsatz der NATO in Afghanistan sah sich Pakistan jedoch nicht in der Lage die Titelkämpfe durchzuführen. Es nahmen sechzehn Mannschaften an dem Turnier teil, die zunächst in zwei Gruppen eingeteilt wurden.

Austragungsort 
Das Malaysia National Hockey Stadium war der einzige Austragungsort der Feldhockey-Weltmeisterschaft. Es verfügt über eine Kapazität von bis zu 12000 Zuschauern und wurde 1997 erbaut.

Qualifikation 
Direkt qualifiziert waren die fünf Kontinentalmeister

Zusätzlich qualifizierten sich zwei Teams über das Abschneiden bei den Olympischen Spielen, nämlich Pakistan (4.) und England (6.). Ebenso gesetzt waren die Niederlande als Titelverteidiger sowie Gastgeber Malaysia.

Die übrigen Teilnehmer wurden in einem Qualifikationsturnier ermittelt, das vom 17. bis 29. Juli 2002 in Edinburgh stattfand. Dabei qualifizierten sich Argentinien, Spanien, Polen, Belgien, Indien, Japan und Neuseeland.

Vorrunde 

Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsspiele 
Plätze dreizehn bis sechzehn

Plätze neun bis zwölf

Plätze fünf bis acht

Finalspiele

Endklassement 
{| style="border-style:solid; border-width:1px; border-color:#808080; background-color:#EFEFEF; width:250px" cellspacing="2" cellpadding="2"
|- style="background-color:#EFEFEF"
! Platz !! Land
|- style="background-color:#F7F6A8"
! 1
| style="text-align:left" | 
|- style="background-color:#DCE5E5"
! 2
| style="text-align:left" | 
|- style="background-color:#FFDAB9"
! 3
| style="text-align:left" | 
|- style="background-color:#FFFFFF"
! 4
| style="text-align:left" | 
|- style="background-color:#FFFFFF"
! 5
| style="text-align:left" | 
|- style="background-color:#FFFFFF"
! 6
| style="text-align:left" | 
|- style="background-color:#FFFFFF"
! 7
| style="text-align:left" | 
|- style="background-color:#FFFFFF"
! 8
| style="text-align:left" | 
|- style="background-color:#FFFFFF"
! 9
| style="text-align:left" | 
|- style="background-color:#FFFFFF"
! 10
| style="text-align:left" | 
|- style="background-color:#FFFFFF"
! 11
| style="text-align:left" | 
|- style="background-color:#FFFFFF"
! 12
| style="text-align:left" | 
|- style="background-color:#FFFFFF"
! 13
| style="text-align:left" | 
|- style="background-color:#FFFFFF"
! 14
| style="text-align:left" | 
|- style="background-color:#FFFFFF"
! 15
| style="text-align:left" | 
|- style="background-color:#FFFFFF"
! 16
| style="text-align:left" | 
|}

Medaillengewinner

Weblinks 
 Weltmeisterschaft 2002 bei tms.fih.ch

Fußnoten 

2002
Hockey 2002
Sportveranstaltung in Kuala Lumpur
Hockey (Malaysia)